Игнасио Салдања има више значења:

 Игнасио Салдања (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Салдања (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику